Агін — власна назва.

Топоніми

Агін (Португалія)

Особи 
Агін Олександр Олексійович